Ulrik je lahko:

 Ulrik I. Celjski
 Ulrik I. Spanheimski, koroški vojvoda
 Ulrik I. Žovneški, svobodni plemič iz rodbine Žovneških/Celjskih
 Ulrik II. Celjski, pokneženi grof
 Ulrik II. Spanheimski
 Ulrik II. Žovneški
 Ulrik III. Spanheim